Die Lombardei-Rundfahrt 2011 war ein italienisches eintägiges Straßenradrennen in der Lombardei. Es fand am 15. Oktober 2011 statt, das Rennen startete in Mailand und endete in Lecco nach einer Distanz von 241 km. Es war das letzte Rennen  der UCI WorldTour 2011.

Es siegte der Schweizer Oliver Zaugg aus der luxemburgischen Mannschaft Leopard Trek vor dem Iren Daniel Martin aus der US-amerikanischen Mannschaft Garmin-Cervélo und dem Spanier Joaquim Rodríguez aus der russischen Mannschaft .

Für Oliver Zaugg war es der erste Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt. Er war zudem der fünfte schweizerische Fahrer, der die Lombardei-Rundfahrt für sich entschied.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams. Zusätzlich wurden sieben UCI Professional Continental Teams eingeladen.

Ergebnis

Weblinks 
 

2011
Radrennen 2011
Radsportwettbewerb in Mailand
Sportveranstaltung in Lecco